Мена́кер (также Менаке́р) — фамилия еврейского происхождения, происходящая от существительной формы глагола מְנַקֵּר ("киэль") в иврите — «колоть», «выкалывать». Главным образом связана с ритуальной обработкой мяса согласно законам кашрута. Сама профессия менакера заключается в вытягивании кровеносных сосудов из мяса с тем, чтобы оно не было загрязнено следами крови, которую запрещено употреблять в пищу.

Известные носители 

 Менакер, Абрам Вениаминович (псевдоним Моревский, 1886—1964) — русский и еврейский актёр, мемуарист.
 Менакер, Александр Семёнович (1913—1982) — советский актёр, режиссёр, артист эстрады.
 Менакер, Исаак Михайлович (1905—1978) — режиссёр.
 Менакер, Леонид Исаакович (1929—2012) — режиссёр, сценарист, профессор.
 Мойше Менакер — раввин в Умани времён Колиивщины.
 Менакер, Роберт (Robert Menaker, 1904—1988) — агент КГБ в США.
 Менакер, Юрий Альфредович  (псевдоним — Георгий Юрмин; 1923—2007) — русский детский писатель.
 Первоначальная фамилия актёра Андрея Александровича Миронова и балетмейстера Кирилла Александровича Ласкари.